Гран-при Кореи 2010 года (официально I Korean Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 24 октября 2010 года на международном автодроме Кореи, Йонам, Чолла-Намдо, Республика Корея. Это была семнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация 

* Виталий Петров наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за столкновение с Нико Хюлькенбергом на старте Гран-при Японии.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Кореи